Пава́ни () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Павани, Андреа (род. 1954) — итальянский кёрлингист.
 Павани, Энеа (1920—1998) — итальянский кёрлингист.